YYY steht für: 
 Yeah Yeah Yeahs, US-amerikanische Rockband
 Mont-Joli Airport (IATA-Code), Flugplatz von Mont-Joli, Provinz Québec, Kanada
 ICAO-Code für alle Fluggesellschaften, die keinen eigenen ICAO-Code haben
 eine laut Bundesagentur für Arbeit zu unterlassende Verschlüsselung in Freitextfeldern für „Alkoholkrank“

Abkürzung